«Волга» — название ряда спортивных сооружений в Поволжье:
 «Волга» — стадион в Самаре.
 «Волга» — стадион в Саратове.
 «Волга» — стадион в Ульяновске.
 «Волга» — стадион в Чебоксарах.
 «Волга-Спорт-Арена» — крытый стадион для хоккея с мячом в Ульяновске.